Ранчо Исабел има више значења:

 Ранчо Исабел (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Исабел (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Исабел (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику